Адренали́н:
 Адреналин — основной гормон мозгового вещества надпочечников.

В кинематографе:
 «Адреналин» — французский фантастический фильм 1990 года.
 «Адреналин: Страх погони» — американский фантастический боевик 1996 года.
 «Адреналин» — франко-германский фильм 1996 года.
 «Адреналин» — боевик 2006 года.
 «Адреналин 2» — сиквел фильма «Адреналин» (2006 года), на экраны вышел в 2009 году.
 «Адреналин» — российский телесериал Владимира Морозова, вышедший в 2008 году.

В музыке:
 «Адреналин» — альбом Игоря Куприянова (2007 год).

В спорте:
 «Адреналин» — регбийный клуб (город Тюмень).

См. также 
 Adrenaline (значения)